Штоклянд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штоклянд, Марк Исаевич (более известен под фамилией Гай; 1898—1937) — видный деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР, начальник Особого отдела ОГПУ СССР.
 Штоклянд, Михаил Абрамович (более известен под фамилией Зорев; 1903—1942) — советский актёр и режиссёр, заслуженный артист БССР.